Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 ist die 33. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf fand am 6. Mai 2022 in Spa-Francorchamps statt und das Saisonfinale wird voraussichtlich am 23. Oktober auf dem Hockenheimring gefahren.

Insgesamt werden in dieser Saison 16 Läufe an acht Wochenenden in Belgien, Österreich, Italien, in den Niederlanden und in Deutschland ausgetragen. Die Rennen werden zusammen im Rahmenprogramm mit der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der ADAC GT Masters durchgeführt.

Meister wurde Laurin Heinrich mit 297 Punkten. Das Team SSR Huber Racing gewann die Teamwertung.

Den Fahrertitel für Amateure gewann der Luxemburger Carlos Rivas zum vierten Mal nach 2019 in Folge mit 306 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Brite Lorcan Hanafin mit 294 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Gesamt-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 27 Fahrer in die Punktewertung.

Anmerkung

Teamwertung 
Es kamen 12 Teams in die Punktewertung.

Amateur-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 12 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 20222022